Автодром имени Оскара Альфредо Гальвеса () — гоночная трасса, находящаяся в Буэнос-Айресе, Аргентина, на которой проводились Гран-при Аргентины с  по  год (с перерывами).

Президент Аргентины Доминго Перон был одним из главных инициаторов строительства автодрома для проведения национального Гран-при после успехов Хуана Мануэля Фанхио. Построенный недалеко от Буэнос-Айреса на заболоченной территории, автодром был открыт в марте 1952 года, проведением на нём «Кубка Перона», победу в котором одержал Хуан Мануэль Фанхио. В 1953 году, автодром принял первый в истории Гран-при Формулы-1, прошедший не в Европе (если не учитывать «Индианаполис-500»).

После смерти Доминго Перона и ухода Фанхио Гран-при Аргентины на автодроме в Буэнос-Айресе проводился лишь однажды в сезоне  года. Затем Гран-при проводились непрерывно в - годах. Очередной перерыв в серии Гран-при совпал с Фолклендским конфликтом.

Частная компания в 1991 году выкупила автодром и произвела его реконструкцию, и в  году Формула-1 вернулась в Аргентину, впрочем — ненадолго, и после проведения четырёх Гран-при Формула-1 покинула автодром в Буэнос-Айресе.

Победители Гран-при Аргентины

Ссылки 
 Google Maps

Б
Б
Спортивные сооружения Буэнос-Айреса
Гоночные трассы Аргентины